Campe ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Campe (1889–1945), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat

 August Campe (1773–1836), deutscher Verleger
 Amalie von Dincklage-Campe (1825–1891), deutsche Romanschriftstellerin, siehe Emmy von Dincklage
 Bernhard Karl Julius Campe (1820–1886), königlich preußischer Generalmajor
 Carl von Campe (1894–1977), deutscher Politiker (DP)
 Christian Wilhelm von Campe (auch: Campen; 1668–1747), kurfürstlich braunschweigisch-lüneburgischer General en chef
 Clara von Dincklage-Campe (1829–1919), deutsche Schriftstellerin
 Elisabeth Campe (1786–1873), deutsche Autorin
 Erich Campe (1912–1977), deutscher Boxer

 Friedrich von Campe (1858–1938), deutscher General der Artillerie; Vater von Alfred und Siegfried
 Friedrich von Dincklage-Campe (1839–1918), deutscher Berufssoldat und Militärschriftsteller
 Heinrich Wilhelm Campe (1770–1861), deutscher Großhändler und Kunstsammler
 Hermann Campe, deutscher SS-Obersturmführer und Schutzhaftlagerführer im KZ Sachsenhausen
 Joachim Heinrich Campe (1746–1818), deutscher Schriftsteller, Sprachforscher, Pädagoge und Verleger
 Julius Campe (1792–1867), deutscher Verleger
 Julius Heinrich Wilhelm Campe (1846–1909), deutscher Kaufmann, Verleger und Politiker, MdHB
 Karl Ferdinand von Campe (1808–1874), deutscher Politiker
 Martin von Campe (1866–1931), deutscher Jurist und Landeshauptmann der Provinz Hannover
 Paul Campe (1905–1960), aus Lettland stammende Architekt und Architekturhistoriker
 Rüdiger Campe (* 1953), deutscher Literaturwissenschaftler
 Rudolf von Campe (1860–1939), deutscher Regierungsbeamter und Politiker (DVP)
 Siegfried von Campe (1885–1972), preußischer Politiker und Landrat

Campe steht für:

adlige Familien:
 Campe (braunschweigisches Adelsgeschlecht)
 Campe (Adelsgeschlecht, Emsland)
 Campe (Adelsgeschlecht, Hildesheim)
 Campe (Adelsgeschlecht, Kirchberg)
 Campe (Adelsgeschlecht, Poggenhagen)

Orte:
 das Gut Campe in der Gemeinde Kluse (Emsland)
 Campe (Stade), einen Stadtteil der Hansestadt Stade
 Campe oder Kamp (Wehnde), ein Wüstungsort im Landkreis Eichsfeld

Sonstiges:
 Campe-Gymnasium Holzminden
 Hoffmann und Campe, deutscher Verlag

Siehe auch:
 Camp
 Campen
 Kampe
 Campo